Олег Скопинцев:
 Скопинцев, Олег Валентинович (1963—2012) — российский контр-разведчик, генерал-полковник.
 Скопинцев, Олег Александрович (род. 1984) — российский гандболист.
 Скопинцев, Олег Олегович (род. 1998) — украинский футболист.